Franciaország
Serres, település Aude megyében
Serres, település Hautes-Alpes megyében
Serres, település Meurthe-et-Moselle megyében

 Németország
Serres, Wiernsheimhez tartozó falu Baden-Württemberg tartományban